Друм (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты графства Роскоммон